Nyagatika kan syfta på följande platser:

Burundi 

 Nyagatika (vattendrag i Makamba), 
 Nyagatika (vattendrag i Mwaro), 

Robotskapade Burundiförgreningar